Thattil ist der Familienname der folgenden Personen:

 Raphael Thattil (* 1956), indischer Geistlicher und Bischof
 Roscoe Thattil (* 1992), Sri-Lanker Cricketspieler